Dziuba ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Franciszek Dziuba (* 1950), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Helmut Dziuba (1933–2012), deutscher Filmregisseur
 Marek Dziuba (* 1955), polnischer Fußballspieler und Trainer
 Stanisław Jan Dziuba (* 1960), polnischer Ordensgeistlicher, Bischof von Umzimkulu